Бодр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Бодр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш